Прушкув ()  —  город  в Польше, входит в Опольское воеводство,  Опольский повят.  Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 16,23 км². Население — 2660 человек (на 2004 год).

История

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Опольского воеводства
Опольский повет Опольского воеводства